Стелла Джанни () — российская певица. Выпустила три сольных альбома: «Быть женщиной твоей» (2007), «Я вернусь в твою ночь» (2009), «В хрустальном замке» (2012).

Биография 
Родилась  в Москве. Секретность настоящего имени и личных данных является одним из элементов имиджа Стеллы Джанни. По данным её пресс-секретаря, окончила музыкальную школу при Московской консерватории, поступила на факультет журналистики МГУ и первоначально не думала о сценической карьере. По сведениям журналистки Милюкиной, Джанни окончила музыкальную школу при Московской консерватории по классу фортепиано и планировала продолжить музыкальную учёбу. Однако попала в автокатастрофу и серьёзно повредила правую руку. Поступила на факультета журналистики. Закончив учёбу, работала журналисткой радиостанции «Юность». В 1990-х годах работала во Франции.

Сценическая карьера 
В 2006 году была анонсирована как новый персональный проект Ильи Резника. В соавторстве с ним в 2007 году был подготовлен и выпущен первый сольный альбом «Быть женщиной твоей». Член жюри проходившего в январе 2007 года в Москве II Всероссийского конкурса песен Ильи Резника «Маленькая страна». 2 декабря того же года Стелла Джанни дала сольный концерт «Четыре времени моей души» в концертном зале «Олимпия» в Париже. Представлял певицу Ален Делон. В 2007 году номинировалась на шуточную награду «Серебряная калоша» как обладательница премии «Открытие года» с пояснением, что «для москвичей стало открытием, что есть такая певица».

В 2009 году вышел второй альбом певицы «Я вернусь в твою ночь», подготовленный в соавторстве с Вячеславом Добрыниным. В ноябре того же года приняла участие в фестивале «Авторадио» «Дискотека 80-х», где в дуэте с Аленом Делоном исполнила песню «Слова, слова» ().

По словам пресс-секретаря певицы, из-за второго альбома возник конфликт между певицей и Добрыниным, так как песни из альбома, эксклюзивные права на которые принадлежали Стелле Джанни, Вячеслав Добрынин доверил исполнять со сцены Маше Распутиной и Тамаре Гвердцители. К концу 2011 года конфликт был улажен во внесудебном порядке.

В 2011 году Стелла Джанни получила премию «Шансон года» с песней «Огонёк». В 2012 — номинант премии «Шансон года». Сотрудничает с Ильёй Резником, Вячеславом Добрыниным и другими композиторами. Музыку к некоторым своим песням пишет сама.

Личная жизнь 
Замужем. Сын Эдуард, дочь Екатерина.

Дискография 
 «Быть женщиной твоей» (сольный альбом, 2007)
 «Я вернусь в твою ночь» (сольный альбом, 2009)
 «XXXL 25 Шансон» (сборник, 2011, песня «В хрустальном замке»)
 «В хрустальном замке» (сольный альбом, 2012)

Награды и премии 
 2006 — «Дебют года» по версии журнала «Лица»
 2011 — Шансон года

Примечания

Ссылки 
 
 
 
 
 

Артисты, известные под псевдонимами